Le Bon Vieux Temps est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Bon Vieux Temps,  de la saison 4 de La Quatrième Dimension
 Le Bon Vieux Temps, film d'Alékos Sakellários (1964)